Daouda Bamba (Dabou, 1995. március 5. –) elefántcsontparti labdarúgó, a bolgár CSZKA Szófia csatárja.

Pályafutása 
Bamba az elefántcsontparti Dabou városában született, a pályafutását helyi klubokban kezdte. 

2013-ban a norvégiai Kongsvinger felnőtt csapatában mutatkozott be. A 2014-es szezont már a Kristiansundnál indította. Először a 2014. április 6-ai, Alta elleni mérkőzésen lépett pályára. Első gólját a 2014. május 1-jei, Strømmen elleni találkozón lőtte. 2018-ban átigazolt a norvég első osztályban szereplő Brann csapatához. 2021. július 27-én hároméves szerződést kötött a török Altay együttesével. 2022. augusztus 3-án a bolgár CSZKA Szófiához írt alá.

Statisztikák 
2022. szeptember 18. szerint

Jegyzetek

Fordítás

További információk 
Transfermarkt

1995-ben született személyek
Elefántcsontparti labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Kongsvinger labdarúgói
A Kristiansund labdarúgói
A Brann labdarúgói
A CSZKA Szofija labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
A Süper Lig labdarúgói
Élő személyek